Айгюн Кязімова Алескер кизи ()(Айгюн Кязімова; 26 січня 1971, Баку, Азербайджан) — азербайджанська поп-співачка.

Дискографія

Альбоми 
 Ömrüm-günüm (1997)
 Göz yaşımı yar silə (1998)
 Ah Vətən! (1998)
 Təkcə səni sevdim (1999)
 Aygün (2000)
 Sevdim (2001)
 Sevgi gülləri (2003)
 Son söz (2004)
 Sevdi ürək (Namık Karaçukurlu ile) (2004)
 Sevərsənmi? (2005)
 Aygün Kazımova, Vol. 1 (2008)
 Aygün Kazımova, Vol. 3 (2008)
 Aygün Kazımova, Vol. 4 (2008)
 Estrada, Vol. 2 (2008)
 Estrada, Vol. 3 (2008)
 Estrada 2, Vol. 1 (2008)
 Estrada (2008)
 Coffee from Colombia (2014)
 Duy (2018)

Посилання 
 Кліп Айгюн на youtube 
 Офіційна сторінка в facebook  

Уродженці Баку
Азербайджанські співачки
Азербайджанські джазові співаки
Авторки-виконавиці Азербайджану
Народні артисти Азербайджану
Виконавці азербайджанською мовою
Співачки XX століття
Співачки XXI століття